Simpang Rimba (plaats), een plaats in Indonesië
Simpang Rimba (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing